A régi Köztársaság (The Old Republic): A Star Wars univerzumban játszódó, három egybefüggő történetből álló képregénysorozatot Alexander Freed és Robert Chestney írták. 2009. februárja és 2011. októbere között képregényfüzetekben, 2011. februárja és 2012. márciusa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Szukits Könyvkiadó kiadásában jelent meg mindhárom történet 2012 novembere és 2013 áprilisa között gyűjteményes képregényekben. A régi Köztársaság történetei 3678 és 3643 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Kiadványok

A Birodalom vére

Veszélyes béke

Az elveszett csillagok

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények